Miejscowości w USA:
 Partridge – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
Gminy w USA:
 Partridge (ang. Partridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Partridge (ang. Partridge Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine